32 шахова Олімпіада проходила з 15 вересня по 2 жовтня 1996 року в столиці Вірменії, місті Єреван.

У змаганнях взяли участь 114 команд (Вірменія була представлена трьома командами. Команда Малі вибула). У турнірі взяло участь 665 шахістів, серед яких 171 гросмейстери та 162 міжнародних майстри.

Було зіграно 3160 партій (Результати 7-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 1 година на наступні 20 ходів.

На цій Олімпіаді чоловіча збірна України вперше як незалежної країни, здобула свою першу олімпійську нагороду — срібло. Збірна України виступала у такому складі: Василь Іванчук, Володимир Маланюк, Олег Романишин, Ігор Новіков, Олександр Оніщук, Станіслав Савченко.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 
 Сайт 32 олімпади 

Шахові олімпіади
1996 у шахах
Спортивні змагання у Вірменії
Спорт у Єревані
Вересень 1996
Жовтень 1996